Il doppio del torneo di tennis ATP Tulsa 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Dick Stockton che hanno battuto in finale Francisco González e Van Winitsky 2–6, 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Dick Stockton (campioni)
 Francisco González /  Van Winitsky (finale)

 Steve Docherty /  John James (primo turno)
 John Austin /  Steve Krulevitz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tulsa 1980